Михаи́л Про́хоров:
 Прохоров, Михаил Владимирович (1924—2012) — геофизик, Герой Социалистического Труда.
 Прохоров, Михаил Дмитриевич (род. 1965) — российский предприниматель и политик, миллиардер.
 Прохоров, Михаил Михайлович (род. 1942) — советский и российский философ, специалист по онтологии и теории познания, теории и истории мировоззрений.
 Прохоров, Михаил Семёнович (1915—1987) — гвардии старший сержант, Герой Советского Союза.
 Прохоров, Михаил Фёдорович — советский российский историк.